Csehország
 Podhořany u Ronova, település a Chrudimi járásban
 Podhořany, Nelahozeves településrésze a Mělníki járásban
 Podhořany u Nových Hradů, Leština településrésze az Ústí nad Orlicí-i járásban
lásd még
 Podhorany (egyértelműsítő lap)